Chindrini steht für:
 Chindrini (Anjouan), Ort auf Anjouan, Komoren
 Chindrini (Berg), Berg auf Anjouan